Перієць () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Перієць () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Перієць.
 Перієць () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Перієць () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Перієць.